Maloca bedeutet

 Maloca, Runddorf brasilianischer indigener Völker, auch Bezeichnung eines einzelnen Bauwerks

 Mario Maloča (* 1989), kroatischer Fußballspieler
 Saudade Maloca, Sambaschule in São Paulo